Сан Елпидио има више значења:

 Сан Елпидио
 Сан Елпидио (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Елпидио, Банко де Грава (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику